Черновицкий троллейбус — система троллейбусного движения в Черновцах. В 2011 году троллейбусами города было перевезено 46 111 тыс. чел., что на 1,9 % больше чем в 2010 году, когда было перевезено 45 252 тыс. пассажиров.

История 
История Черновицкого троллейбуса началась 1 февраля 1939 — именно в этот день троллейбус начал курсировать от резиденции митрополита (ныне — ЧНУ им. Ю. Федьковича) Университетской и Русской улицами до Зелёной ул.
На линии работало 3 троллейбуса; ещё один, как резервный, находился в депо.
Троллейбусное движение было временно приостановлено во время присоединения Буковины к СССР (с июня по декабрь 1940 г.), а также во время Второй мировой войны и, соответственно, временного возвращения города под румынский контроль (с июня по август 1941 г.).
При отступлении румынских войск были вывезены все троллейбусы, поэтому в 1944 троллейбусный парк был создан заново.

Имеющееся троллейбусное депо функционирует с 1966 года. В 1995 году было построено депо Черновицкого автобусно-троллейбусного предприятия (ЧАТП).
До 1 июля 2008 года в Черновцах существовала уникальная ситуация, когда разные маршруты одного города обслуживались разными предприятиями, то есть сеть состояла из двух отдельных частей, не связанных между собой непосредственно — ЧАТП (маршруты № 2 и 4) и ЧТУ (остальные маршруты).
Накануне объединения была сооружена небольшая линия в центре города, фактически объединившая всю сеть.

03.03.2013 года оборот троллейбусов маршрутов № 1, 2 и 4 на конечной «Госуниверситет» реорганизован по Университетской ул., ул. Коцюбинского, ул. Хотинских Комсомольцев против часовой стрелки. Демонтировано пересечение КС на углу Университетской ул. и ул. Богдана Хмельницкого.
 
08.04.2013 года троллейбус Volvo B10M-58-E принят на баланс. Присвоен бортовой № 351.

С 2013 года троллейбусы маршрутов № 1, 2, 4, 6, 6а находятся в депо по ул. Коммунальников. С 2014 года планируют перевести все троллейбусы, так же в плане постройка служебной линии по ул. Винниченко.

Подвижной состав

Специальные троллейбусы 
 3 служебных троллейбуса Škoda 9Tr:

Троллейбус напрокат 
Начиная с Нового 2009 года Черновицкое троллейбусное депо стало предоставлять частным лицам услугу аренды троллейбусов. Пока такое предложение действует только в новогодние ночи.,

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Коммунальное Предприятие «Черновицкое троллейбусное управление»
 http://urbantransport.kiev.ua/ua_159.html /Чернівці/
 https://web.archive.org/web/20090203204555/http://zik.com.ua/ru/news/2009/02/02/167868 /Черновицкому троллейбусу 70 лет/

Примечания 

Транспорт Черновцов
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Украины